Чемпионат Египта по футболу 1980/1981 — 25-й чемпионат Египта, проходивший с 5 сентября 1980 года по 8 марта 1981 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1980/1981 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1980/1981 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1981 год в Египте
1980 год в Египте